Cameron steht für:
 Cameron (Name), schottischer Familien- und Vorname
 Clan Cameron, schottischer Clan
 Cameron (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Cameron (Film), britisch-US-amerikanischer Film von Armand Mastroianni (1988)
 Cameron (Prototyp), US-amerikanischer Automobil-Prototyp
 Cameron Corner, ein Dreiländereck in Bezug auf die Bundesstaaten Australiens
 Cameron Island, Insel im Territorium Nunavut, Kanada
 Cameron Highlands in Malaysia
 Cameron University, Hochschule in Lawton, Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Cameron (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Cameron Bar Indian Reserve No. 13, Reservat in British Columbia, Kanada
 Cameron-Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Lake Cameron, Antarktika
 Mount Cameron, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 (2980) Cameron, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.

Cameron ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Cameron (Alabama)
 Cameron (Arizona)
 Cameron (Georgia)
 Cameron (Idaho)
 Cameron (Illinois)
 Cameron (Iowa)
 Cameron (Kalifornien)
 Cameron (Kansas)
 Cameron (Louisiana)
 Cameron (Mississippi)
 Cameron (Missouri)
 Cameron (Montana)
 Cameron (Nebraska)
 Cameron (New York)
 Cameron (North Carolina)
 Cameron (Ohio)
 Cameron (Oklahoma)
 Cameron (Pennsylvania)
 Cameron (South Carolina)
 Cameron (Texas)
 Cameron (Virginia)
 Cameron (West Virginia)
 Cameron (Wisconsin), im Barron County
 Cameron (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin
 Cameron City, Florida
 Cameron Corners, Kalifornien
 Cameron Creek Colony, Kalifornien
 Cameron Hills, Virginia
 Cameron Mills, New York
 Cameron Valley, Virginia
 Cameron Villa Farms, Virginia
 Cameron Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana

in Kanada:
 Cameron (Manitoba)
 Cameron (Peterborough County), Ontario
 Cameron (Kawartha Lakes), Ontario
 Cameron (Nipissing District), Ontario
 Cameron (Québec)

in England:
 Cameron (Somerset)

in Chile:
 Villa Cameron (Feuerland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cameron City Pool-PWA Project 1196, in Cameron, West Virginia, ID-Nr. 93000612
 Cameron Court District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 82004662
 Cameron Downtown, in Cameron, West Virginia, ID-Nr. 98001473
 Cameron Estate, in Mount Joy, Pennsylvania, ID-Nr. 75001646
 Cameron Historic District, in Cameron, North Carolina, ID-Nr. 83001898
 Cameron Mine, in Cave Junction, Oregon, ID-Nr. 01001144
 Cameron School, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 05000180
 Cameron Suspension Bridge, in Cameron, Arizona, ID-Nr. 86001206
 Cameron-Stanford House, in Oakland, Kalifornien, ID-Nr. 72000213
 Old Cameron County Jail, in Brownsville, Texas, ID-Nr. 94001594

Siehe auch:

 Cameron County
 Cameron County Courthouse
 Cameron Creek
 Cameron Lake
 Cameron Park
 Cameron River
 Cameron Township
 Cameron’s Books and Magazines